Poydras bezeichnet:

 Julien de Lallande Poydras (1740–1824), französisch-amerikanischer Politiker
 Poydras (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten